Kaja est un terme pouvant désigner:

Patronyme et prénom

Autres 
 (Vesna Milačić) (née en 1968), chanteuse monténégrine
, ancien journal estonien
, radio commercial de San Antonio, Texas
Kajagoogoo, groupe britannique de pop et new wave, Kaja de 1984 à 1985

Voir aussi